Серге́й Вита́льевич Ко́нонов (село Варзи-Ятчи Алнашского района УАССР (ныне Удмуртской Республики) — 8 августа 2008 года, около Цхинвала, Южная Осетия) — рядовой российской армии, в течение нескольких часов в одиночку, ценой своей жизни, сдерживавший наступление грузинских вооружённых сил в ходе Грузино-осетинского конфликта 2008 года. Посмертно удостоен ордена Мужества.

Биография 
Сергей родился в удмуртском селе Варзи-Ятчи и был призван в вооружённые силы 14 ноября 2005 года Алнашским военкоматом Удмуртской Республики.

Ночью с 7 на 8 августа 2008 года, в момент нападения грузинских формирований, он был часовым на посту № 3 «Верхнего» (или южного) военного городка российских миротворцев. Сергей занял позицию в одноместном бетонном доте, что, скорее всего, спасло его от гибели в первые часы нападения, так как грузинскими снарядами была уничтожена казарма миротворцев, многие солдаты получили ранения или были убиты. В течение трёх часов Сергей отстреливался от наступающих пехоты и танков противника ураганным огнём, давая возможность другим солдатам перенести раненых в относительно безопасный погреб и отступить. Только через три часа выстрел грузинского танка попал в дот Кононова, в результате чего герой погиб.

Посмертно он был награждён орденом Мужества.

Ссылки 
 Его «Брестская крепость» под Цхинвалом
 Ценой жизни
 Удмуртский миротворец погиб в Южной Осетии в первый день войны
 Список погибших в Южной Осетии миротворцев

Персоналии:Удмуртия
Погибшие в вооружённом конфликте в Южной Осетии (2008)